José Manuel Cota Romo  (Guaymas, Sonora, 5 de abril de 1995) más conocido por su nombre artístico  Romo One es un rapero, músico y compositor mexicano. Ganó gran popularidad en 2012 con su sencillo "Dile Que" en colaboración con el rapero regiomontano MC Aese teniendo más de 50 millones de reproducciones.

Para el 2012 comenzaría con sus primeros discos como solista, donde él mismo era quien se encargaba en el área de la producción. A principios del 2013 consigue un contrato gracias a Ernesto Neri, firmando por 3 años para la compañía Mercenari Records, conocida a nivel internacional.

Discografía 
 2019: "Su manera"

Referencias 

Raperos de México
Artistas de Sony Music Entertainment